Kulagin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wiktorowitsch Kulagin (* 1954), sowjetischer Ruderer
 Boris Pawlowitsch Kulagin (1924–1988), sowjetischer Eishockeyspieler und -trainer
 Dmitri Andrejewitsch Kulagin (* 1992), russischer Basketballspieler
 Nikolai Michailowitsch Kulagin (1860–1940), russischer Zoologe
 Sergei Sergejewitsch Kulagin (1914–1981), sowjetischer Schauspieler
 Sergei Kulagin (* 1952), kasachischer Politiker